Марра может означать:

Марра — потухший вулкан на плато Дарфур на западе Судана;

французскую фамилию Марра́ ():
 Марра, Арман (Armand Marrast, 1801—1852) — французский публицист и политический деятель, мэр Парижа.
 Марра́, Вальтер (Walter Marrast, 1876—1933) — французский дирижёр, скрипач и пианист.
 Марра, Жозеф (Joseph Marrast, 1881—1971) — французский архитектор.
 Марра, Пьер (Pierre Marrast, 1801—1852) — французский гравёр и иллюстратор.